Koçak kan som auktorsförkortning betyda:

 Ahmet Ömer Koçak
 B. Koçak

Robotskapade auktorsförkortningar